Biel hace referencia a varios artículos:

Localidades
 Biel (Zaragoza), en la provincia de Zaragoza, Aragón, España;
 Biel/Bienne, en Suiza;

Personas
 Gabriel Biel
 Jessica Biel, actriz estadounidense;
 José Ángel Biel''', político aragonés;